Leptopus peut faire référence à :
 en botanique : Leptopus Decne. (1844), un genre de la famille des Phyllanthaceae
 en zoologie : 
 Leptopus Latreille 1809, un genre de punaises de la famille des Leptopodidae
Leptopus, un genre d'anoures synonyme de Pipa Laurenti, 1768

Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)